Аллан Бестер (,  26 березня 1964, Гамільтон) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1981 року.

1983 року був обраний на драфті НХЛ під 48-м загальним номером командою «Торонто Мейпл-Ліфс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 14 років, захищав кольори команд «Торонто Мейпл-Ліфс», «Детройт Ред-Вінгс» та «Даллас Старс».

Загалом провів 230 матчів у НХЛ, включаючи 11 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Кубок Колдера в складі «Адірондак Ред-Вінгс» — 1992.

Статистика

Регулярний сезон

Плей-оф

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Канадські хокейні воротарі‎
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Даллас Старс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Торонто Мейпл-Ліфс»